Балаклійка — річка в Харківській області, права притока Сіверського Дінця
 Балаклійка — річка в Черкаській області, ліва притока Медянки
 Балаклійка — права притока Псла